Adenberg ist der Name folgender Orte:

Städte, Gemeinden:
 Adenberg (Gemeinde Handenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Handenberg, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Adenberg (Gemeinde Rennweg), Ortsteil der Marktgemeinde Rennweg am Katschberg, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Berge und Erhebungen:
 Adenberg (Harz) (530 m), im Harz bei Oker, Stadtteil der Stadt Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Adenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Adenberg (* 1967), deutscher Musicalautor

Adenberg steht außerdem für:
 Adenbergsiedlung, Wohnsiedlung in Oker, Stadtteil der Stadt Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen